

Patronyme 

 Claude Castaing (1922-1962), acteur français ;
 Edme-Samuel Castaing (1796-1823), médecin et empoisonneur français ;
 Francis Castaing (1959-), coureur cycliste français ;
 François Castaing (1945-), ingénieur et manager automobile ;
 Frédéric Castaing (1944-), paléographe, libraire et romancier français ;
 Henry Castaing (1895-1961), artiste et policier français ;
 Jean Castaing (1723-1804), poète, dramaturge et imprimeur ;
Joseph Castaing (1860-1918), peintre français ;
Laurent Castaing (1955-), industriel français ;
 Madeleine Castaing (1894-1992), mère de Michel Castaing, antiquaire et décoratrice française ;
 Mauricette Castaing, nom de naissance de Danielle Bonel (1919-2012), actrice française, secrétaire et confidente de la chanteuse Édith Piaf ;
 Michel Castaing (1918-2004), historien, paléographe et libraire français ;
 Raimond Castaing (1921-1998), physicien français, inventeur d'une technique analytique qui porte son nom, la microsonde de Castaing ;
 René-Marie Castaing (1896-1943), peintre français ;
 Robert Castaing (1930-2002), sénateur du Gers, maire de Lectoure ;
 Toussaint-Pierre-Louis-Samuel Castaing (1767-1844), homme politique français.

 Nom composé
 Jacques Chastenet de Castaing (1893-1978), académicien, fils de Guillaume Chastenet de Castaing (sénateur) ;
 Guillaume Chastenet de Castaing (1858-1933), homme politique français.

Voir aussi 
 Microsonde de Castaing
 L’hôtel de Bastard-Castaing est un ancien hôtel particulier du  de la ville de Lectoure (Gers).